Teggianesi – abitanti di Prato Perillo
Teggianesi – abitanti di Teggiano